Титулярная церковь Прециосиссимо-Сангуэ-ди-Ностро-Синьоре-Джезу-Кристо () — титулярная церковь была создана Папой Бенедиктом XVI 20 ноября 2007 года буллой «Purpuratis Patribus». Титул принадлежит приходской церкви Прециосиссимо-Сангуэ-ди-Ностро-Синьоре-Джезу-Кристо, расположенной в квартале Рима Тор ди Квинто, в 15-м муниципалитете Рима, на виа Фламиния.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Прециосиссимо-Сангуэ-ди-Ностро-Синьоре-Джезу-Кристо 
 Джон Нджуэ — (24 ноября 2007 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Прециосиссимо-Сангуэ-ди-Ностро-Синьоре-Джезу-Кристо на сайте www.gcatholic.org ;
 Титулярная церковь Прециосиссимо-Сангуэ-ди-Ностро-Синьоре-Джезу-Кристо на сайте www.catholic-hierarchy.org ;
 Булла Purpuratis Patribus  AAS, 99 (2007), p. 1028.

Иисус Христос